Bibbianesi – abitanti di Bibbiano (Buonconvento)
Bibbianesi – abitanti di Bibbiano